

Geografia

Austria 
 Ludersdorf – frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Ludersdorf – ex comune ora frazione di Ludersdorf-Wilfersdorf, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Ludersdorf-Wilfersdorf – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Pagine correlate 
Lüdersdorf (disambigua) – pagina di disambiguazione